Walky (; ) ist eine Stadt in der Ukraine und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Westen der Oblast Charkiw mit etwa 9.300 Einwohnern (2015).

Geographie 
Walky liegt am Ufer des Flusses Mscha (ukrainisch ), ein 77 km langer Nebenfluss des Donez.
Über die Fernstraße M 03/E 40 ist das Oblastzentrum Charkiw in 54 km nordöstliche Richtung und Poltawa in 91 km südwestliche Richtung zu erreichen.

Geschichte 
Gegründet wurde der Ort im Jahr 1646. Im April 1780 erhielt der Ort erstmals den Status einer Stadt. Zwischenzeitlich verlor Walky wieder das Stadtrecht, das es 1938 erneut erhielt. Im 19. Jahrhundert war die Stadt das Verwaltungszentrum des Ujesd Walky im Gouvernement Charkow. Vom 19. Oktober 1941 bis Mitte September 1943 war die Stadt von Truppen der Wehrmacht besetzt.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Andrei Pawlowski (1789–1857), Mathematiker und Hochschullehrer
 Petro Pantsch (1891–1978), Schriftsteller

Weblinks 
 Seite von Walky

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet 1646
Rajon Bohoduchiw